Saint-Front (Charente)
Saint-Front (Haute-Loire)
ook:
Saint-Front-d'Alemps,  Dordogne 
Saint-Front-de-Pradoux,  Dordogne 
Saint-Front-la-Rivière,  Dordogne 
Saint-Front-sur-Lémance,  Lot-et-Garonne
Saint-Front-sur-Nizonne,  Dordogne